Граф Георг фон Каниц (; ) — военный атташе в посольстве Германской империи в Тегеране в ходе Первой мировой войны.
Занимался  объединением прогерманских сил в войне на Среднем Востоке. Граф фон Каниц, предположительно, возглавил армию в Кангаваре в 1916 году в борьбе против российских войск под командованием генерала Баратова, где впоследствии был убит.

Примечания

Ссылки 
 Donald McKale, War by Revolution: Germany and Great Britain in the Middle East in the Era of World War I.

Участники Первой мировой войны (Германия)
Военные атташе Германии
Погибшие в Первую мировую войну